

Toponyme

Communes 
 Vennes : commune française, située dans le département du Doubs
 Plaimbois-Vennes : commune française, située dans le département du Doubs
 Guyans-Vennes : commune française, située dans le département du Doubs
 Orchamps-Vennes : commune française, située dans le département du Doubs
 Ancien nom de la commune française de Vannes, située dans le département du Morbihan

Quartiers 
 Vennes : un quartier de la ville de Lausanne, au nord de celle-ci.
 Vennes : un quartier de la ville de Liège

Ponts 
 Pont des Vennes : un des ponts de la ville de Liège

Métro 
 Vennes, une Station de métro Suisse de la ligne 2 du métro de Lausanne, située dans la ville de Lausanne.

Patronyme 

 Jean Vennes (1652-1717), architecte franco-genevois
 John Venn (1834-1923) : mathématicien et logicien britannique
 Michel Venne (1960-  ) : écrivain, un journaliste québécois
 Stéphane Venne (1941-  ) : auteur, compositeur québécois

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme